Babin (gromada w powiecie bełżyckim) (lubelski/bełżycki)
 Babin (gromada w powiecie zwoleńskim) (kozienicki/zwoleński)